Quadripartito – Coalizione di governo italiana formata da DC-PSI-PLI-PSDI.
Quadripartito – Opera astrologica in quattro libri di Tolomeo scritta nel II secolo.